Brennen steht für:
 Brennen, bis 1907 Groß Pogorzellen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Pogorzel Wielka im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Brand, Feuer
 Verbrennung (Chemie), Redoxreaktion
 brennenden Schmerz

 Brennen (durch Hitzeeinwirkung verändern) oder Brennverfahren steht für:
 Brennen (Spirituose) oder Destillieren, Herstellung von Branntwein, Destillation von Alkohol
 Brennen (Verfahren), thermisches Verfahren zur Herstellung von Materialien, Halbzeug oder Endprodukten 
 Kalkbrennen, siehe Kalkofen und technischer Kalkkreislauf
 Brennen (Galvanotechnik), das Beizen von Kupfer und Kupferlegierungen
 Speichern von Daten auf CD, DVD und anderen Trägern, siehe Brenner (Hardware)
 Verfahren zur Farb- und Transparenzverbesserung von Edelsteinen, siehe Schmuckstein #Brennen

 Brennverfahren oder Verbrennungsverfahren steht:
 bei Verbrennungsmotoren für den Ablauf der Verbrennung des Brennstoffs, siehe Verbrennungsmotor #Einteilung nach dem Brennverfahren
 bei Erzeugern thermischer Energie für Methoden der Feuerung, siehe Brenner (Gerät)
 in der Müllverbrennung für Methoden und Feuerungskonfiguration, siehe Müllverbrennungsanlage

Siehe auch:
 Brennprogramm (Software)
 Schwarzbrennen (Begriffsklärung)
 Brenner (Begriffsklärung)